A Premier League-ben a Hónap játékosa díjat az a labdarúgó kapja meg, aki egy adott idény adott hónapjában a legjobb teljesítményt nyújtja. A győztesről online szavazáson döntenek, melynek 10%-át egy szakmai testület, illetve a klubok csapatkapitányai teszik ki. A díj szponzora 1994 és 2001 között a Carling, 2001–2004 között a Barclaycard, 2004 és 2016 között pedig a Barclays volt. 2016-tól támogatója az EA Sports. A legtöbb díjat Sergio Agüero és Harry Kane nyerte el, hétszer, míg egy szezonban a legtöbbször Mohamed Szaláh és Marcus Rashford tudta megnyerni, háromszor.

A legutóbbi díjat 2023 februárjában a Manchester United játékosa, Marcus Rashford vette át.

A díj története 
A Premier League 1992-ben alakult, miután az első osztály klubjai kiléptek a First Divisionből, és megalapítottak egy új, kereskedelmileg független bajnokságot, amely tárgyalásokat folytatott a saját közvetítési és szponzorációs szerződéseiről. Az 1993–1994-es szezonban a Premier League bemutatta az új Hónap menedzsere és a Szezon menedzsere díjakat, kiegészítve az Angol Sportújságírók Szövetsége és a Professzionális Labdarúgók Szervezete által odaítélt Év labdarúgója elismeréssel. Az 1994–1995-ös idényben bevezették a Hónap játékosa díjat, melyet egyidejűleg a Hónap menedzsere díjazásával adnak át. 1994 augusztusában az első Hónap játékosa elismerést a Tottenham Hotspur labdarúgója, Jürgen Klinsmann kapta.

Sergio Agüero lett a legtöbbször, hétszer a hónap játékosa. Kilenc játékos nyerte el egymás követő hónapokban a díjat: Robbie Fowler, Dennis Bergkamp, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Jamie Vardy, Mohamed Szaláh, Bruno Fernandes, İlkay Gündoğan és Marcus Rashford. Szaláh és Rashford egy szezonban háromszor is részesült a díjazásban, míg Fernandes lett az első, aki négyszer kapta meg az elismerést egy naptári évben. Tizennyolc labdarúgó nyert két alkalommal egy idényben: Robbie Fowler, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Ashley Young, Peter Odemwingie, Robin van Persie, Daniel Sturridge, Luis Suárez, Harry Kane, Jamie Vardy, Sergio Agüero, Szon Hungmin és Bruno Fernandes. Robbie Keane három különböző klubban játszva lett díjazott, míg tizenkét játékos két különböző klubban rúgva a bőrt részesült a jutalomban: Alan Shearer, Dion Dublin, David Ginola, Dwight Yorke, Tim Flowers, Teddy Sheringham, Danny Murphy, Andrew Johnson, Nicolas Anelka, Dimitar Berbatov, Scott Parker és Robin van Persie.

A díj hatszor került megosztásra: 1994 novemberében a Blackburn Rovers labdarúgói, Alan Shearer és Chris Sutton, 1996 januárjában a Liverpool játékosai, Robbie Fowler és Stan Collymore, 1997 novemberében a Southamptonban, illetve a Manchester Unitedben játszó Kevin Davies és Andy Cole, 2004 februárjában az Arsenal játékosai, Dennis Bergkamp és Edu, 2007 áprilisában a Tottenham Hotspurben bőrt rúgó Dimitar Berbatov és Robbie Keane, valamint 2014 áprilisában a liverpooli Steven Gerrard és Luis Suárez között. A hónap játékosa díjazásából tízből négyet angol labdarúgók kaptak, több mint egynegyed arányban lett külföldi, francia vagy holland győztes. A klubok közül a Manchester United részesült a legtöbb győzelemben, játékosai negyvenötször kapták meg a díjat.

Jelmagyarázat 
 # – A díj megosztásra került több játékos között
 Posztok magyarázata: K – Kapus; V – Hátvéd; KP – Középpályás; CS – Csatár

A győztesek

Többszörös győztesek 
A 2023. februári díjazással bezárólag.

Díjazás nemzetek szerint 
A 2023. februári díjazással bezárólag.

Díjazás posztok szerint 
A 2023. februári díjazással bezárólag.

Díjazás klubok szerint 
A 2023. februári díjazással bezárólag.

Megjegyzések

Jegyzetek

Forrás 
 Az egyes szezonok a legördülő listáról érhetők el.

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 

 Premier League – A hónap gólja díj
 Premier League – A hónap védése díj

Angol labdarúgó-bajnokság
Labdarúgással kapcsolatos díjak